Aja je oriš, která je patronka lesů, zvířat a léčitelů. Je spojována také s "divokým větrem".

Externí odkazy 
  Nairaland
  Dark mythology

Jorubské bohyně